Флаг муниципального образования Лаби́нский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 ноября 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2044.

Описание 
«Флаг Лабинского района представляет собой красное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее посередине фигуры герба района: голубой круг в жёлтом сиянии (из коротких лучей); поверх круга такие же три горы с белыми вершинами и под ними две белые чешуйчато изогнутые полосы».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности района.

Район находится в предгорьях Кавказского хребта, что показано на флаге тремя остроконечными вершинами. Две волнистые полосы символизируют мощный поток реки Лабы (Большая и Малая Лабы), именем которой названы город Лабинск и впоследствии Лабинский район. Белый цвет (серебро) и голубой подчёркивают кристальную чистоту рек и воздуха предгорий Кавказа.

Символика жёлтого (золотого) сияния на флаге многозначна:

— золотое сияние и красный цвет указывают на природную красоту района;

— солнечные лучи символизируют жизнь, энергию, могущество, стабильность;

— лучи, объединённые в сияние, аллегорически показывают разнообразие и единство экономики района: здесь развито сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых и машиностроение.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, интеллекта, уважения, постоянства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

См. также

Примечания